A 2015. évi nyári universiadén a műugrásban összesen 13 versenyszámot rendeztek. A műugrás versenyszámait június 3. és 9. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Női

Vegyes

Jegyzetek

Források 
 Honlap